XXX — дванадцятий студійний альбом англійської групи Asia, який був випущений 20 червня 2012 року.

Композиції 
 Tomorrow the World — 06:47
 Bury Me in Willow — 06:01
 No Religion — 06:36
 Faithful — 05:37
 I Know How You Feel — 04:53
 Face on the Bridge — 05:59
 Al Gatto Nero — 04:36
 Judas — 04:43
 Ghost of a Chance — 04:21

Склад 
 Джефф Даунс — клавішні
 Стів Гау — гітара
 Карл Палмер — ударні, перкусія 
 Джон Веттон — вокал

Джерела 
 XXX  allmusic
 XXX last.fm

Альбоми Asia
Англомовні музичні альбоми
Червень 2012